Ikkattup Nunaa bezeichnet:
 Ikkattup Nunaa (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikkattup Nunaa (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikkattup Nunaa (Insel, Nunakuluut), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Ikkattup Nunaa (Insel, Takisut), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland